Barrio Nuevo (Granada) puede referirse a:

 Barrio Nuevo, localidad del municipio de Cúllar, en la provincia de Granada (España).
 Barrio Nuevo, localidad del municipio de Huéscar, en la provincia de Granada (España).